Název Kalný potok má více vodních toků:

 Kalný potok (přítok Moravské Sázavy) – pravostranný přítok Moravské Sázavy v okrese Ústí nad Orlicí
 Kalný potok (přítok Neresnice) – levostranný přítok Neresnice na Slovensku v okrese Zvolen
 Kalný potok (levý přítok Ostružné) – levostranný přítok Ostružné u Kolince v okrese Klatovy
 Kalný potok (pravý přítok Ostružné) – pravostranný přítok Ostružné u Hrádku u Sušice v okrese Klatovy